

Драгомирово () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Свиштов.
 Драгомирово () — село в Перницькій області. Входить до складу общини Радомир.